Campeonato Uruguayo de Fútbol 1981 puede referirse a:

 el campeonato 1981 de la Primera División;
 el campeonato 1981 de la Primera "B";
 el campeonato 1981 de la Primera "C".